Sarin (zenuwgas), een van de gevaarlijkste zenuwgassen waardoor slachtoffers verlamd kunnen raken
Sarin (ster), ster in het sterrenbeeld Hercules